Chaugey est un toponyme qui peut désigner :
 Chaugey, commune française du département de la Côte-d'Or
 Chaugey (Losne), hameau de la commune française de Losne, dans le département de la Côte-d'Or.

Homonymie
Homonymie de toponyme